Hargicourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Hargicourt (Aisne)
 Hargicourt (Somme)